Esistono due comuni francesi con questo nome

Baudrecourt – Alta Marna
Baudrecourt – Mosella